Список Лейпциг-Джакарта — список слів, складений Мартіном Гаспельматом та Урі Тадмором, що складається із 100 слів, які використовуються лінгвістами для перевірки ступеня хронологічного розділення мов шляхом порівняння слів, стійких до запозичень. Уперше список був опублікований у 2009 році.

Список 

1. fire
2. nose
3. to go
4. water
5. mouth
6. tongue
7. blood
7. bone
9. 2SG pronoun
9. root
11. to come
12. breast
13. rain
14. 1SG pronoun
15. name
15. louse
17. wing
18. flesh/meat
19. arm/hand
20. fly
20. night
22. ear
23. neck
23. far
25. to do/make
26. house
27. stone/rock
28. bitter
28. to say
28. tooth
31. hair
32. big
32. one
34. who?
34. 3SG pronoun
36. to hit/beat
37. leg/foot
38. horn
38. this
38. fish
41. yesterday
42. to drink
42. black
42. navel
45. to stand
46. to bite
46. back
48. wind
49. smoke
50. what?
51. child (kin term)
52. egg
53. to give
53. new
53. to burn (intr.)
56. not
56. good
58. to know
59. knee
59. sand
61. to laugh
61. to hear
63. soil
64. leaf
64. red
66. liver
67. to hide
67. skin/hide
67. to suck
70. to carry
71. ant
71. heavy
71. to take
74. old
75. to eat
76. thigh
76. thick
78. long
79. to blow
80. wood
81. to run
81. to fall
83. eye
84. ash
84. tail
84. dog
87. to cry/weep
88. to tie
89. to see
89. sweet
91. rope
91. shade/shadow
91. bird
91. salt
91. small
96. wide
97. star
97. in
99. hard
100. to crush/grind
</div>

За категорією 
Категоризація списку була зроблена самими розробниками:

 явища природи: water, fire, night, wind, rain, smoke, stone/rock, salt, sand, soil, ash, shade/shadow, star
 частини тіла людини: nose, mouth, tongue, eye, tooth, hair, ear, arm/hand, neck, breast, navel, liver, back, leg/foot, thigh, knee, skin/hide, flesh/meat, bone, blood
 частини тварин і рослин: wing, horn, tail, egg, root, leaf, wood
 люди та тварини: child (descendant), fish, bird, dog, ant, fly, head louse
 предмети культури: house, name, rope
 властивості: old, new, big, small, long, wide, far, thick, good, red, black, heavy, sweet, bitter, hard
 дії: go, come, run, fall, carry, take, eat, drink, cry/weep, tie, laugh, suck, hide, stand, bite, hit/beat, do/make, burn (intr.), blow, know, see, hear, give, say, crush/grind
 дейктичні/граматичні: 1SG pronoun, 2SG pronoun, 3SG pronoun, who?, what?, this, one, not, yesterday, in

Зв'язок з іншими списками 
Існує значна кореляція між списком Сводеша та списком Лейпциг-Джакарта: 62 елементи у списках є однаковими. Таким чином, різниця між ними становить 38%. На думку розробників, список Лейпциг-Джакарта має перевагу у тому, що він має потужну емпіричну основу і, отже, є більш надійним інструментом для наукових цілей ніж список Сводеша, який побудований більш за інтуїтивним принципом. 

У таблиці нижче список Лейпциг-Джакарта порівнюється із трьома іншими списками стійкості: список Долгопольського (1986, 23 значень), список Лора (1998, 61 значення) та список (40 значень).

Див. також 

 Список Долгопольського
 Список Сводеша

Література 

 Haspelmath, M., & Tadmor, U. (2009). Loanwords in the world's languages: A comparative handbook. New York, N.Y: De Gruyter Mouton.

Примітки 

Мовознавство
Списки:Мовознавство